MRP steht als Abkürzung für:

 Machine Readable Passport, Standard der ICAO für biometrischen Reisepass
 Manufacturing Resources Planning, MRP II,  Modell zur Durchführung einer Produktionsprogrammplanung mit Einbeziehung von Kapazitäten
 Material Requirements Planning, MRP oder MRP I, Anwendungen zur Materialbedarfsplanung in der Produktion
 Media Redundancy Protocol, Protokoll für hochverfügbare Netzwerke gemäß Standard IEC 62439 „Industrial communication networks: high availability automation networks“ 
 Metro Ring Protocol, von Ethernet
 Monolithic Rail Platform, ein Montagesystem für Schusswaffenzubehör
 Mouvement républicain populaire, ehemalige französische Partei
 Multidrug Resistance-Related Proteine, ATP-getriebenes Carrier-Protein
 Mutual Recognition Procedure, Zulassungsverfahren in Europa für Medikamente
 Manufacturer's recommended price, die englische Bezeichnung für Unverbindliche Preisempfehlung (UVP)
 Bahnhof München Rosenheimer Platz nach DS 100
 Maya Research Program

MRP